Rumi puede referirse a:

Gastronomía árabe 
 Queso árabe Rumi (queso)

Idioma árabe 

 Palabra árabe rumí;
 Apellido Rumí; o

Personalidades 

 Poeta místico musulmán Yalal ad-Din Muhammad Rumi;
 Poeta musulmán Ibn al-Rumi (*836 - †896);

Otros 
 Rumi nombre de un fabricante de motocicletas italiano.